Сафонеево — название населённых пунктов в России:

 Сафонеево — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Сафонеево — деревня в Кашинском районе Тверской области.